Watertown (Dacota do Sul)
Watertown (Flórida)
Watertown (Minnesota)
Watertown (Nova Iorque)
Watertown (Tennessee)
Watertown (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos